

Населені пункти та їхні частини
 Клода — село в гміні Жуковіце Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Клода — село в гміні Курув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Клода — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Клода — село в гміні Ритв'яни Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Клода — село в гміні Ридзина Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Клода — село в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства
 Клода — лісова осада в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства

Примітки